Программи́руемая по́льзователем ве́нтильная ма́трица (ППВМ, ) — полупроводниковое устройство, которое может быть сконфигурировано производителем или разработчиком после изготовления; наиболее сложная по организации разновидность программируемых логических интегральных схем.

Программируются путём изменения логики работы принципиальной схемы, например, с помощью исходного кода на языке описания аппаратуры (например Verilog). Могут быть модифицированы практически в любой момент в процессе их использования. Cостоят из конфигурируемых логических блоков, подобных переключателям с множеством входов и одним выходом (логические вентили, ). В цифровых схемах такие переключатели реализуют базовые двоичные операции AND, NAND, OR, NOR и XOR. Принципиальное отличие ППВМ состоит в том, что и функции блоков, и конфигурация соединений между ними могут меняться с помощью специальных сигналов, посылаемых схеме. В некоторых специализированных интегральных схемах (ASIC) используются логические матрицы, аналогичные ППВМ по строению, однако они конфигурируются один раз в процессе производства, в то время как ППВМ могут постоянно перепрограммироваться и менять топологию соединений в процессе использования. Однако такая гибкость требует существенного увеличения количества транзисторов микросхемы.

История 
В ранних ПЛИС программированием можно было изменять только связи между вентилями; в 1985 году сооснователи Xilinx  и  разработали первую коммерчески успешную ППВМ — XC2064, имеющую программируемые вентили и программируемые соединения между ними (в 2005 году за это изобретение Фримен был занесён в Национальный зал славы изобретателей США). Сама концепция программируемых вентильных матриц, логических вентилей и логических блоков запатентована Дэвидом Пейджем и Луверном Петерсоном в 1985 году. В 1990-х годах произошёл резкий скачок интереса к ППВМ, возросла их сложность и объёмы производства: если в первые годы они использовались в основном в области телекоммуникаций и сетей связи, то к концу десятилетия они нашли применение в потребительских товарах, в автомобильной промышленности и других отраслях.

В 1997 году Адриан Томпсон объединил генетические алгоритмы и технологию ППВМ для создания устройства, способного отличать звуковые тоны частотой  и . Генетические алгоритмы позволили с помощью вентильной матрицы размером 64×64 на микросхеме фирмы Xilinx создать конфигурацию, необходимую для решения поставленной задачи. В те же годы начали широко применяться для прототипирования специализированных интегральных схем и процессоров общего назначения. В начале 2000-х годов ППВМ начали использоваться для ускорения специфических операций в серверных узлах как в индустрии высокопроизводительных вычислений, так и в машинах баз данных (Netezza). Во второй половине 2010-х годов отмечен всплеск интереса к технологии в связи с эффективностью применения для глубокого обучения (прежде всего за счёт возможности реализации арифметики с пониженной точностью и безрегистровых вычислений — аналога тензорного процессора Google), а у инфраструктурных облачных провайдеров появилась возможность приобрести ППВМ по подписке из публичного облака (Amazon F1, Baidu, Tencent, Huawei).

К 2018 году объём мирового рынка ППВМ составил около $5,7 млрд, крупнейшие производители — Xilinx (51 % рынка), Intel (36 %, за счёт активов Altera), Microchip (17 %), Lattice Semiconductor (9 %).

Архитектура 
В ППВМ имеется три типа программируемых элементов:
 нескоммутированные программируемые логические блоки (ПЛБ);
 блоки ввода-вывода (БВВ);
 внутренние связи.

ПЛБ являются функциональными элементами для построения логики пользователя. БВВ обеспечивают связь между контактами корпуса и внутренними сигнальными линиями. Программируемые ресурсы внутренних связей обеспечивают управление путями соединения входов и выходов ПЛБ и блоков ввода-вывода (БВВ) на соответствующие сети. Все каналы трассировки имеют одинаковую ширину (одинаковое количество проводников). Большинство блоков ввода-вывода (БВВ) вписываются либо в одну строку (по высоте), либо в один столбец (по ширине) массива вентилей.

Логический блок (ПЛБ) классической ППВМ состоит из таблицы истинности () на несколько входов и один триггер (в ранних реализациях использовалось 4 входа, впоследствии — большее число входов, что позволило задействовать меньшее число логических блоков для типичных приложений).

Логический блок (ПЛБ) имеет таблицу истинности на четыре входа и вход синхронизации (clock). Выход блока только один — регистровая или нерегистровая выходная таблица истинности. Поскольку сигналы синхронизации в коммерческих ППВМ (а часто и другие сигналы, распараллеливающиеся на большое количество входов — high-fanout signals) трассируются особым образом специальными трассировочными цепями, управление этими сигналами делается отдельно.

Для приведённого примера архитектуры расположение контактов логического блока показано ниже.

Входы расположены на отдельных сторонах логического блока; выходной контакт может трассироваться в двух каналах: либо справа от блока, либо снизу.
Выходные контакты каждого логического блока могут соединяться с трассировочными сегментами в смежных каналах. Аналогично, контактная площадка блока ввода-вывода (pad) может соединяться с трассировочным элементом в любом смежном канале. Например, верхняя контактная площадка чипа может соединяться с любым из W проводников (где W — ширина канала) в горизонтальном канале, расположенном непосредственно под ним.

Как правило, трассировка ППВМ несегментирована, то есть каждый сегмент проводника соединяет только один логический блок с переключательным блоком. Из-за огибания программируемых переключателей в переключательном блоке трассировка получается более длинной. Для увеличения скорости внутрисистемных соединений, в некоторых архитектурах ППВМ между логическими блоками используются более длинные трассировочные соединения.

В месте пересечения вертикальных и горизонтальных каналов создаются переключательные блоки. При такой архитектуре для каждого проводника, входящего в переключательный блок, существуют три программируемых переключателя, которые позволяют ему подключаться к трём другим проводникам в смежных сегментах канала. Модель или топология выключателей, используемая в этой архитектуре, является планарной или доменной топологией переключательных блоков. В этой топологии проводник трассы номер 1 подключается только к проводнику трассы номер 1 в смежных каналах, проводник трассы номер 2 подключается только к проводникам трассы номер 2 и так далее.

Современные семейства ППВМ расширяют перечисленные выше возможности и обладают встроенными функциями высокого уровня, благодаря наличию которых удаётся уменьшить площадь кристалла и ускорить выполнение типовых подзадач в сравнении с реализацией на основе примитивов. Примерами таких функций являются мультиплексоры, блоки цифровой обработки сигналов, встроенные процессоры, быстрая логика ввода-вывода и встроенная память.

ППВМ также широко применяются для систем проверки пригодности, в том числе в докремниевой и послекремниевой проверке пригодности, а также при разработке программ для встраиваемых систем. Это позволяет компаниям-производителям интегральных схем проверять работоспособность своих устройств до изготовления их на заводе, сокращая время выхода изделия на рынок.

Примечания

Ссылки 
 History of the programmable logic
 Конфигурируемые процессоры.
 Методология высокоуровневого проектирования устройств на базе FPGA.
 ПЛИС с архитектурой FPGA семейства Virtex.

Интегральные схемы
Изобретения США